Blanche Bingley Hillyard non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Charlotte Cooper ha battuto in finale Helen Jackson.

Tabellone

Fase finale

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1895